Émile Gautier peut faire référence à :
 Émile Gautier (1822-1891), astronome et militaire suisse ;
 Émile Gautier (1853-1937), journaliste et docteur en droit français ;
 Émile-Félix Gautier (1864-1940), géographe et ethnographe français ;
 Émile Gautier (1920-2013), peintre  français